Собор Преображення Господнього — парафія і храм Кременецького благочиння Тернопільської єпархії Православної церкви України в місті Кременець Кременецький району Тернопільської області.

Історія церкви 
Сучасний храм розташований у колишньому єзуїтському костелі. Тринефна споруда з двома вежами, куполом має шість пілонів, а ще чотири підтримують баню. Висота під куполом сягає 43 м. Основні прикраси храму: іконопис, карнизи, арки, пілястри. До будівлі примикають двоповерхові корпуси колегіуму. Перед фасадом -пишна балюстрада з багатьма декоративними вазами, кованою огорожею. Ансамбль — один із кращих на Волині, стиль пізнього українського бароко. Храм збудовано за проектом архітектора Павла Гіжицького у 1731—1743 роках. Його перше призначення - костел монахів-єзуїгів.

Основну частину коштів на будівництво храму і прилеглих споруд надали князі Януш та Михайло Вишневецькі. У 1805 році у колишніх єзуїтських спорудах відкрили Волинську гімназію, яку в 1818—1819 роках реорганізовано у Волинський ліцей. У 1833 роках Кременецький ліцей розформовано. У приміщенні розмістилася православна Волинська духовна семінарія. У 1837 році колишній костел перетворили у головний храм Волинської єпархії. У 1840 році тут відкрили кафедральний Преображенський собор. Наступного року його перейменували у семінарський Преображенський храм. У 1902 році в приміщенні храму відкрили єпархіальне жіноче училище.

На початку 20-х років XX століття за розпорядженням Ю. Пілсудського у місті засновано Кременецький ліцей, який успадкував усі споруди Волинського ліцею першої третини XIX ст. У 1940 році він припинив існування, а в корпусах відкрили учительський інститут. У 1950 році цей навчальний заклад перетворили у педагогічний інститут, а в 1969 році перевели до Тернополя. У Кременці в старих інститутських корпусах відкрили педагогічне училище, яке згодом реорганізували в коледж, а у 2003 році в історичних спорудах відродився педагогічний інститут ім. Т. Шевченка.

У радянський час храм перетворили на склад, а в 1950-х роках — на студентський спортзал.

Після його відродження у 1991 році розпочали реставрацію. У 2003 році, настоятель о. Борис Леськів окрім центрального престолу, освятив престіл святого апостола Архідиякона Стефана. 24 травня 2009 року Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет у співслужінні з єпископом Тернопільським і Бучацьким Нестором та собором духовенства освятили головний престіл Преображенського собору.

Наразі ведуться ремонтні роботи лівого нефу де в майбутньому буде освячено престіл на честь однієї зі святих. Також розпочато роботи з і облаштування нижнього підземного храму на честь монаха Києво-Печерської лаври часів Київської Руси цілителя Агапіта Печерського.

Парохи 
 о. Борис Леськів,
 о. Володимир Буграк (з 2005).

Джерела 
 

Церкви Кременецького району
Кременець
Церкви Преображення Господнього
Засновані в Україні 1743
Культові споруди, побудовані 1743